Kalle bezeichnet:

 einen Vor- bzw. Nachnamen, siehe Kalle
 ein erloschenes, westfälisches Adelsgeschlecht Kalle
 einen Fluss in Nordrhein-Westfalen, siehe Kalle (Fluss)
 einen Asteroiden, siehe (2805) Kalle
 eine chemische Fabrik in Wiesbaden-Biebrich, siehe Chemische Fabrik Kalle; heute "Kalle GmbH"
 einen Ortsteil der Gemeinde Hoogstede, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 einen Ortsteil der Gemeinde Bücken, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen, heute Calle geschrieben, siehe Calle (Bücken) 
 einen Ortsteil der Stadt Iserlohn, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, heute Calle geschrieben, siehe Calle (Iserlohn)

Siehe auch
 Calle
 Cale
 Kale
 Kall
 Kalla